Daly kan som auktorsförkortning betyda:

 Douglas C. Daly
 John W. Daly
 Marymegan Daly

Robotskapade auktorsförkortningar